Slayne - група, переможець голландського Battle Metal 2001

Особи%

 Аед Слайне (Аед Слайне мак Діармайт) (ірл. - Áed Sláine mac Diarmato) – верховний король Ірландії. Роки правління: 595 — 600.